Переможницею Кубку світу з біатлону 2010-11 років стала Кайса Мякяряйнен із Фінляндії. Друге місце зайняла Андреа Хенкель з Німеччини. Третє місце у шведки Гелени Екгольм.

Успіхи українок 
Найкраща з українок - Валя Семеренко завершила сезон 11тою. Її сестра Віта - 15тою. 26ою фінішувала Олена Підгрушна.

В особистих гонках українки двічі піднімались на подіум: Валя Семеренко стала третьою в спринті (Преск-Айл), і її сестра Віта завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Світу в Ханти-Мансійську в індивідуальній гонці.

Призери сезону 2009–10

Призери гонок

Таблиця

Посилання в тексті 

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎